O Manual do Escoteiro-Mirim, versão brasileira do Manuale delle Giovani Marmotte, é um livro infantil lançado originalmente pela Editora Abril em 13 de julho de 1971.

Livremente inspirado no fictício Manual do Escoteiro-Mirim usado por Huguinho, Zezinho e Luisinho nos quadrinhos Disney, o Manual reúne informações de interesse da criança sobre uma ampla gama de assuntos. Alguns exemplos: dicas de fotografia, cuidados com animais de estimação, acampamentos, leitura de mapas, trabalhos manuais, identificação de estrelas, filatelia, piratas famosos, moedas históricas.

O sucesso do Manual do Escoteiro-Mirim deu origem a duas reedições (1971 e 1978) e à série brasileira de manuais Disney, começando pelo Manual do Tio Patinhas (1972). Teve uma seqüência também baseada no original italiano, o 2º Manual do Escoteiro-Mirim (1976).

A edição de 1978 foi a primeira da série clássica dos manuais Disney publicada em brochura.

A maior parte do conteúdo do Manual do Escoteiro-Mirim foi aproveitada no Supermanual do Escoteiro-Mirim na Biblioteca do Escoteiro-Mirim e na coleção Manuais Disney (Nova Cultural).

Ver também 
 Disney
 Tio Patinhas
 Manual dos Escoteiros
 Manual do Detetive
 Manual do Espião

Literatura infantojuvenil
Escoteiro-Mirim, Manual Do